Колло́н (, ) — французская фамилия, а также ирландский топоним (; ):

Фамилия 
 Коллон, Жерар (род. 1947) — французский политик, министр внутренних дел Франции, ранее — мэр Лиона (2001—2017).
 Коллон, Мишель (род. 1946) — бельгийский журналист и писатель, придерживающийся антиамериканских взглядов.
 Коллон, Николас (род. 1983) — английский дирижёр.
 Коллон, Франсиск (1910—2009) — французский политик, мэр Лиона (1976—1989).

Топоним 
 Коллон — деревня в Ирландии, в графстве Лаут (провинция Ленстер).

См. также 
 Колон